Фридрихштадт ():

Топонимы 
 Фридрихштадт — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн;
 Фридрихштадт — исторический квартал Берлина, до 1920 года — самостоятельный город;
 Фридрихштадт — административный район в Дрездене;
 Фридрихштадт — административный район в Дюссельдорфе;
 Фридрихштадт — прежнее название города Яунелгава.

Другое 
 «Фридрихштадт» — российский парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1720 году.